Alpen Cup w skokach narciarskich 2016/2017 rozpoczął się 10 września 2016 r. w szwajcarskim Einsiedeln, a zakończył 12 marca 2017 r. we francuskim Chaux-Neuve. Cykl składał się z 12 konkursów indywidualnych, rozgrywanych w Szwajcarii, Niemczech, Austrii, Słowenii i Francji. Pierwsze cztery konkursy odbyły się w lecie, pozostałe w zimie. 

Tytułu sprzed roku nie obronił Niemiec Jonathan Siegel. Zwycięzcą cyklu został reprezentujący Słowenię Žiga Jelar.

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2017
Sezon 2016/2017 w skokach narciarskich
2016 w Europie
2017 w Europie